Александр Васильевич Пилипенко: Пилипенко, Александр Васильевич (род. 1960) — советский и российский художник.
 Пилипенко, Александр Васильевич (род. 1975) — украинский игрок в пляжный футбол.